Hessische Blätter ist Titel bzw. -bestandteil:
 Hessen Darmstädter Zeitung und Hessische Blätter (1887–1917)
 Hessische Blätter für Stadt und Land, ab 1831 Der Verfassungsfreund
 Hessische Blätter für Volkskunde
 Hessische Blätter für Volksbildung